Worschech bezeichnet

 Ořech, Gemeinde im Okres Praha-západ, Tschechien
 Udo Worschech (* 1942), deutscher Theologe